Чемпионат Канады по фигурному катанию 2018 года () состоялся с 8 по 14 января 2018 года в Ванкувере, провинция Британская Колумбия. Чемпионат организован федерацией Skate Canada, спонсором турнира была компания Canadian Tire.

Награды были разыграны в следующих дисциплинах: мужское одиночное катание, женское одиночное катание , парное катание и танцы на льду. По возрастным категориям турниры были проведены на детском, юниорском и взрослом уровнях. По результатам этого чемпионата был сформирован состав сборной Канады на чемпионат четырех континентов, чемпионат мира среди юниоров, взрослый чемпионат мира и Зимние Олимпийские игры 2018 года.

Ванкувер получил право на проведение чемпионата в январе 2017 года. Участники проходили квалификацию на турнире Skate Canada Challenge, проходили в Пьерфоне (Квебек) в декабре 2017 года.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы на льду

Составы сборных на главные старты сезона

Зимние Олимпийские игры 
Состав на зимние Олимпийские игры 2018 года был объявлена 14 января 2018 года.

Чемпионат мира 
Состав на чемпионат мира 2018 года был объявлена 14 января.

Чемпионат четырёх континентов 
Состав на чемпионат четырех континентов был объявлен 14 января 2018 года.

Чемпионат мира среди юниоров 
Состав на чемпионат мира среди юниоров был объявлен 14 января 2018 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт 

Спорт в Канаде в 2018 году
2018 год в фигурном катании
Чемпионаты Канады по фигурному катанию
Спортивные соревнования в Ванкувере